Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2007/2008 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2005/06 и 2006/07) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона.

Топ-32

Ссылки 
 Рейтинг   
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2007 год в снукере
2008 год в снукере